Сан Хуан де лос Пинос има више значења:

 Сан Хуан де лос Пинос (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан де лос Пинос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуан де лос Пинос (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику